Le Milion est un monument érigé au  à Constantinople, dont il ne reste plus que des fragments.
 Le milion est une unité de longueur utilisée au Moyen Âge en Germanie.